GUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Guerrero Negro (Messico)
 gub – codice ISO 639-3 della lingua guajajára